Las Trincheras kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Trincheras, Guerrero, ort, Atoyac de Álvarez, 
 Las Trincheras, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar